Queen este substantiv comun din limba engleză, putându-se referi la

Monarhie, guvernare 

 Queen, în limba engleză înseamnă regină;
 Oricare din cele regine care guvernează actual:
 Elisabeta a II-a (născută în 1926), regina guvernantă a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord;
 Margareta a II-a a Danemarcei (născută în 1940), regina guvernantă a regatului Danemarcei.

Muzică, formații 

 Queen (formație), formație muzicală britanică de rock, sau primele lor albume muzicale;
 Queen (album), albumul de debut a formației;
 "The Queen" (Velvet song), 2009;
 "The Queen", cântec de Lady Gaga de pe Born This Way (ediție specială);
 Queen (Kaya album);
 Queen Records, fostă sucursală a casei de discuri King Records;
 Ivy Queen, un cântăreț din Puerto Rico;
 Le Queen, un club de noapte francez, aflat la adresat 102 Avenue des Champs-Élysées în Paris.

Automovehicule 

 Queen (automobil canadian), construit între 1901 și 1903;
 Queen (automobil englez), construit între 1904 și 1905;
 Queen (automobil american), construit între 1904 și 1907.

Altă ortografie 

 Anthony Quinn, actor american

Legături externe 

Nume proprii